Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alex O'Brien e Sandon Stolle che hanno battuto in finale Wayne Ferreira e Mark Kratzmann 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Byron Black /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Patrick McEnroe /  Jared Palmer (semifinali)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  David Rikl (primo turno)
 Scott Melville /  Piet Norval (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1994